DVV steht für:
 Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft
 Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten
 Deutsche Verwaltung für Volksbildung
 Deutscher Verkehrs-Verlag, seit 2007 DVV Media Group
 Deutscher Volkshochschul-Verband
 Deutscher Volkssportverband
 Deutscher Volksverband in Polen
 Deutscher Volkswirtschaftlicher Verband, seit 1971 Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte
 Deutscher Volleyball-Verband
 Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft
 DVV Coburg, deutscher Sportverein

dvv steht für:
 dvv saar, siehe Deutscher Verwaltungsverband Saar

Abkürzung